Questa è la prima edizione del torneo.

In finale Catherine Harrison e Sabrina Santamaria hanno battuto Kayla Cross e Marina Stakusic con il punteggio di 7-62, 6-4.

Teste di serie 

  Catherine Harrison /  Sabrina Santamaria (campioni)
  Choi Ji-hee /  Peangtarn Plipuech (quarti di finale)

  Elysia Bolton /  Jamie Loeb (primo turno) 
  Michaela Bayerlová /  Hanna Chang (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Calgary Challenger 2022